Zülzer oder Zuelzer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ludwig Zülzer (1870–1949), deutsch-amerikanischer Kinderarzt und Diabetologe, Vater von Wolf William Zülzer
 Gertrud Zuelzer (1873–1968), deutsche Malerin
 Margarete Zuelzer  (1877–1943), deutsche Zoologin
 Wilhelm Zuelzer (1834–1893), deutscher Mediziner
 Wolf William Zülzer (1909–1987), deutsch-amerikanischer Kinderarzt und Hämatologe, Sohn von Georg Ludwig Zülzer